Bian steht für:
Bian (Fluss) im Regierungsbezirk Merauke, Provinz Papua, Indonesien
Bian (Familienname), chinesischer Name
 den Namen mehrerer Kaiserinnen Chinas:
Bian (Mao), Gemahlin des Wei-Kaisers Cao Mao
Bian (Huan), Gemahlin des Wei-Kaisers Cao Huan
Kaiserinmutter Bian, Cao Caos Witwe
 Bianwen bzw. Dunhuang bianwen, eine balladenhafte Dichtungsform meist über buddhistische Themen

Bian ist der Familienname von:
 René Bian (1844–1917), Industrieller und Landtagsabgeordneter